Valea Borcutului, din magh. Borkút, "Fântâna (de apă) minerală", se poate referi la:

Valea Borcutului, cartier al municipiului Baia Mare
Valea Borcutului, localitate în județul Bistrița-Năsăud

Râul Valea Borcutului - curs de apă, afluent al râului Săsar în zona orașului Baia Mare
Râul Valea Borcutului - curs de apă, afluent al râului Săsar în zona orașului Baia Sprie

Vezi și 
 Râul Borcut (dezambiguizare)
 Râul Borcutul (dezambiguizare)

Toponime românești